Хесу́с Глари́я Хорда́н (; 2 января 1942, Вильяфранка, Испания — 19 сентября 1978, Ла-Эсплуга-де-Франколи, Испания) — испанский футболист, игравший на позиции полузащитника. Участник чемпионата мира 1966 года.

Биография 
Глария родился в Вильяфранке, Испания и начал играть в футбол в команде из своего родного города, «Оберена», после чего стал игроком молодёжной команды «Атлетико Мадрид». В 1960 году он присоединился к первой команде клуба. Глария дебютировал в высшем дивизионе испанского футбола 19 февраля 1961 года в матче против «Бетиса» (0:1).

В своём первом сезоне в составе «матрасников» футболист практически не играл, но со своей командой занял второе место в чемпионате и выиграл Кубок Испании. В следующем сезоне он стал победителем Кубка обладателей кубков, завоевав первый международный трофей в истории «Атлетико». В сезоне 1964/1965 Глария выигрывает ещё один Кубок Испании и занимает второе место в чемпионате. В следующем году он впервые в карьере стал чемпионом лиги. В составе «Атлетико» футболист провёл восемь сезонов, сыграв в 187 матчах чемпионата.

В 1968 году стал игроком испанского «Эспаньола». В первом полноценном сезоне игрока в составе команды она покинула чемпионат Испании, но в следующем году вернулась в высший дивизион. С этим клубом он занял третье место в чемпионате в сезоне 1972/1973. В том же году забил единственный гол в каталонском дерби против «Барселоны». Футболист завершил свою карьеру по окончании сезона 1974/1975. В общей сложности он сыграл в 338 матчах в первом дивизионе, забив 12 мячей.

После завершения карьеры Хесус занялся бизнесом, он был владельцем строительной компании. 19 сентября 1978 года Глария погиб в дорожно-транспортном происшествии в Ла-Эсплуга-де-Франколи вместе со своим десятилетним сыном, возвращаясь в Барселону из отпуска.

Карьера в сборной 
В составе сборной Испании Глария провёл 20 матчей, в которых забитыми мячами не отмечался. Его дебют за сборную состоялся 1 ноября 1962 года в матче отборочного турнира чемпионата Европы 1964 против Румынии (6:0). Был включён в заявку на чемпионат мира 1966 и выходил на поле в матче против Германии (1:2). В 1968 году он также играл за сборную Каталонии.

Семья 
В семье Гларии было пять братьев-футболистов, в связи с чем Хесус получил прозвище Глария IV.

Статистика

Клубная карьера

Выступления за сборную

Матчи и голы за сборную 

Итого: 20 матчей / 0 голов; 5 побед, 6 ничьих, 9 поражений.

Достижения 
 Атлетико Мадрид
 Кубок обладателей кубков УЕФА: 1961/1962
 Чемпионат Испании: 1965/1966
 Кубок Испании: 1960/1961, 1964/1965

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика в «Эспаньоле» 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки сборной Испании по футболу
Погибшие в автомобильных катастрофах